Vigen Hambardzumyan (14 de janeiro de 1987) é um futebolista armenio que atua como meia e volante.

Mede 1,72 metros de altura e pesa 72 quilos. Atualmente joga no Football Club Mika Yerevan.

Referências 
 http://www.ogol.com.br/jogador/vigen_hambardzumyan/2009_2010/ficha/139/default/101532

Futebolistas da Armênia